Júlia Lemmertz - uma atriz brasileira.
 Lílian Lemmertz - uma atriz brasileira.
 Otto Lemmertz - emancipador de Portão (Rio Grande do Sul).

Desambiguação